El término Cabuya o Cabuyá puede referirse a:

 una cuerda que se usa para amarrar utensilios;
 el nombre común de la planta Agave sisalana;
 el nombre común de la planta Agave americana;
 la localidad panameña de Cabuya, en la provincia de Coclé;
 la localidad panameña de Cabuya, en la provincia de Herrera;
 la localidad panameña de Cabuya, en la provincia de Panamá Oeste;